De Grand Prix-wegrace van Spanje 2020 was de tweede race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2020. De race werd verreden op 19 juli 2020 op het Circuito de Jerez-Ángel Nieto nabij Jerez de la Frontera, Spanje.

Het was de eerste MotoGP-race van het seizoen, nadat de opener in Qatar werd afgelast omdat men vanwege de maatregelen om het coronavirus tegen te gaan het land niet in kon reizen. De race stond oorspronkelijk gepland op 3 mei 2020, maar werd uitgesteld door de pandemie.

Uitslag

MotoGP 
Cal Crutchlow en Álex Rins konden vanwege respectievelijk een rugblessure en een schouderblessure niet deelnemen aan de race.

Moto2

Moto3 
Jeremy Alcoba werd een positie teruggezet vanwege het overschrijden van de baanlimieten.

MotoE 
Alle motorfietsen zijn afkomstig van Energica. Alex de Angelis kreeg een straf van 21 seconden vanwege het maken van een valse start.

Tussenstanden na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

MotoE

2020
Spanje